Ortuella är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ortuella ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ortuella är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. En vik av havet är nära Ortuella norrut. Den högsta punkten i närheten är Nerbioi / Nervión,  meter över havet,  km öster om Ortuella. Runt Ortuella är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km sydost om Ortuella. I omgivningarna runt Ortuella växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Baskien